Bedrijf
 Brouwerij Van der Donckt, voormalige brouwerij in de Belgische plaats Etikhove

Personen met de achternaam Van der Donckt, van der Donckt of Vanderdonckt
 Jozef Angelus van der Donckt, Zuid-Nederlands kunstschilder
 Siel Van der Donckt, Belgisch journaliste en nieuwslezeres
 Théodore Van der Donckt, Belgisch arts en politicus
 Tiffanie Vanderdonckt, Belgisch voetbalster
 Wim Van der Donckt, Belgisch advocaat en politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam